Vladimir II di Kiev
Vladimir II di Novgorod